Sabbionara ima više značenja:
 Sabbionara, Piacenza
 Sabbionara, Trento